Susbielle est un patronyme gascon; il signifie au-dessus de la ville, indiquant la situation de la maison. La particule de indique une origine noble. 
Susbielle est un nom de lieu issu de l'agglutination de l'ancien français sus et du latin villa, en bref domaine du haut.

Patronyme

 Adolphe Roger de Susbielle (1863-1939), général de brigade français ;
 baron Bernard de Susbielle (1808-1893), officier général français ;
 baron François de Susbielle (1779-1841), officier général français ;
 Jean-François Susbielle (1954-), auteur français, spécialiste de géopolitique et de géoéconomie ;
 Philippe de Susbielle (1936-), officier général français ;
 Rémi Susbielles (1972-), joueur français de rugby à XV.